«Сны о России» — многозначный термин. Может означать:
 Оросиякоку суймудан («Сны о России») — японская рукопись XVIII века.
 Сны о России (роман) — исторический роман Ясуси Иноуэ.
 Сны о России (фильм) — японо-российский фильм, экранизация романа Ясуси Иноуэ.